Tourmente bezeichnet
 Tourmente (Dordogne), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Dordogne
 Tourmente (Indrois), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Indrois
 Cap Tourmente, Landspitze am Sankt-Lorenz-Strom nordöstlich von Québec, Kanada